Владимир Гендрикович Егоян (арм. Վլադիմիր Էգոյան; род. 7 октября 1991 года) — российский боец смешанных единоборств армянского происхождения, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2010 года, известен по участию в турнирах Fight Nights Global, ProFC. Действующий чемпион AMC Fight Nights Global (AMC FNG) в легчайшем весе.

Биография 
Владимир Егоян родился 7 октября 1991 года. 

Карьеру профессионального бойца в смешанных единоборствах начал в 2010 году. Дебютировал на турнире «ProFC — Fight Night 2», выиграв своего противника техническим нокаутом. Выступал на турнирах Fight Nights Global, ProFC. Представляет команду «Haysport».

23 февраля 2021 года стал чемпионом крупной российской организации AMC Fight Nights Global (AMC FNG), победив Густаво Эрака техническим нокаутом (остановка доктором).

Титулы 
 '''AMC FNG
  Чемпион  в легчайшем весе.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|23-7
|Густаво Эрак
|Техническим нокаутом (травма руки)
|AMC Fight Nights Сочи: Корешков - Родригес
|23 февраля 2021
|align=center|4
|align=center|3:08
|
|
|-
|Победа
|align=center|22-7
|Никита Балтабаев
|Решением (единогласным)
|FNG 92 Fight Nights Global 92
|6 апреля 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|21-7
|Мухаммед Эминов
|Решением (большинством судейских голосов)
|Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov
|19 октября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|21-6
|Александр Янишев
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 87
|19 мая 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|20-6
|Мамин Шакиров
|Техническим нокаутом (удары)
|FNG Fight Nights Global 72
|24 августа 2017
|align=center|2
|align=center|4:19
|
|
|-
|Поражение
|align=center|19-6
|Мовлид Хайбулаев
|Техническим нокаутом (удар коленом в прыжке)
|EFN - Fight Nights Dagestan
|25 сентября 2015
|align=center|1
|align=center|2:04
|
|
|-
|Поражение
|align=center|19-5
|Юсуф Раисов
|Решением (единогласным)
|ProFC 57 - New Era
|29 марта 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|19-4
|Артем Моргунов
|Решением (единогласным)
|PCS World Cup
|3 июня 2014
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|18-4
|Салман Жамалдаев
|Техническим нокаутом (удары)
|Radmer  - Radmer 5
|25 октября 2013
|align=center|1
|align=center|3:08
|
|
|-
|Поражение
|align=center|18-3
|Аслан Молов
|Решением (раздельным)
|Tech-Krep Fighting Championship - Southern Front 2
|4 октября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|18-2
|Вартан Асатрян
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Tech-Krep Fighting Championship - Black Sea Open Cup 1
|26 июля 2013
|align=center|1
|align=center|3:32
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-2
|Гаэтано Пирелло
|Сабмишном (скручивание пятки)
|Global Fight Club - GFC Challenge
|2 июня 2013
|align=center|1
|align=center|1:31
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-2
|Крис Ларчин
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Tech Krep FC 1 - Southern Front
|2 марта 2013
|align=center|3
|align=center|1:24
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-2
|Артем Педима
|Техническим нокаутом (удары)
|GFC 1 - Global Fight Club
|14 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|2:11
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Варис Вагабов
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|RadMer 3 - 2 Round
|23 октября 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
|Саид Курамагомедов
|Решением (единогласным)
|CBC - Colosseum Battles Champions
|21 октября 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Евгений Лахин
|Сабмишном (болевой на пятку)
|RadMer 2 - 2 Round
|30 июня 2012
|align=center|1
|align=center|1:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Александр Яворский
|Сабмишном (болевой на пятку)
|HMMA - Hero MMA
|1 июня 2012
|align=center|1
|align=center|1:10
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Сергей Вольк
|Техническим нокаутом (удары)
|HMMA - Hero MMA
|1 июня 2012
|align=center|1
|align=center|2:43
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Сухраб Муртазалиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Nights - Battle in Kalmykia
|4 мая 2012
|align=center|1
|align=center|1:21
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Рамазан Бабаханов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|ProFC - ProFC 40
|1 апреля 2012
|align=center|2
|align=center|2:20
|
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2
|Бекбулат Магомедов
|Решением
|Golden Fist Promotions - Golden Fist 8
|15 декабря 2011
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Михаил Кептени
|Сабмишном (скручивание пятки)
|ProFC - Grand Prix Global Finals
|10 декабря 2011
|align=center|1
|align=center|1:32
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Ислам Мешев
|Решением (единогласным)
|W5 - European Championship
|20 октября 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Саид Хамзатов
|Решением (единогласным)
|ProFC Grand Prix Global - Russia I
|1 октября 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Илья Карзунов
|Решением (единогласным)
|ProFC Grand Prix Global - Russia I
|1 октября 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
|Ислам Махачев
|Решением (раздельным)
|ProFC - Union Nation Cup Final
|2 июля 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Варис Вагабов
|Решением (единогласным)
|OMC - Oracul Mixfight Championship
|26 ноября 2010
|align=center|4
|align=center|3:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Ибрагим Хагажеев
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC - Pride & Honour
|19 марта 2010
|align=center|2
|align=center|3:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Магомед Израйлов
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC - Fight Night 2
|30 января 2010
|align=center|2
|align=center|2:52
|Чалтырь, Россия
|

Примечания

Ссылки 
 Профиль Владимира Егояна на сайте Sherdog.com
 Профиль Владимира егояна на сайте AMC FNG
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Армении